Горгонейон (, мн. ч.  — «принадлежащее горгоне») — маска-талисман от сглаза с изображением головы горгоны Медузы, которым в период античности украшали здания и различные предметы (в том числе монеты) с целью оберега от зла. В искусстве Нового времени горгонейон превратился в декоративный мотив.

Значение 
Горгонейон являлся изображением головы горгоны, своим взглядом обращавшей в камень. После убийства Персеем чудовища эта голова была прикреплена на эгиду Афины, чтобы устрашать врагов богини.

Горгонейон — самый известный вид апотропайона (, «изображение, отводящее порчу»), карикатурно уродливого изображения, вызывавшего одновременно и смех, и испуг. Плутарх упоминал, что подобный талисман притягивает дурной взгляд недоброжелателя, отвлекая его от жертвы. Некоторые исследователи предполагают, что эта ритуальная маска предшествовала сложению общеизвестного мифа о горгонах и Персее: «ритуальный объект возник первым; затем был придуман монстр, чтобы соответствовать этому лицу; герой же, убивающий чудовище, появился в мифе ещё позже». Одним из доводов, подкрепляющих эту теорию, которая распространяется также на сфинкса и химеру, является то, что египетское искусство знает сфинксов, но не знает никакого Эдипа, а в искусстве собственно античном количество горгон и химер, изображённых отдельно, в количественном отношении многократно превосходит изображения их с героями-победителями (в каталоге LIMCIII 1, S.189 изображений горгон отдельно около 300 образцов против 30 горгон вместе с Персеем).

Маски с похожими ужасными лицами можно обнаружить во многих древних и примитивных культурах, от Перу до Таиланда.

Точная дата начала использования этого охранного талисмана неизвестна. В античность он был чрезвычайно популярен, о чём свидетельствует большое количество дошедших археологических свидетельств. Согласно орфическим доктринам, горгонейон был символом лунарного диска. Традиция сохранилась в Византии, использовалась гностиками, встречалась на Руси, и только в искусстве Нового Времени горгонейон стал простым декоративным узором, не несущим магической функции. Тем не менее, этот сюжет, возможно и благодаря своей художественности, до сих пор остаётся популярной темой татуировок. А уголовной среде изображение головы горгоны с мечом и горящим факелом толкуется как «символ, отвращающий опасность; „за зло отомщу“», что очевидно перекликается с изначальным смыслом горгонейона.

Сложение 

Происхождение иконографии горгонейона остаётся неясным. Утверждают, что исходный тип — лицо, искривлённое в гримасе, с высунутым языком и кабаньими клыками встречается уже в финикийском искусстве, ещё до греческих мастеров, которыми он был воспринят и постепенно преобразован. Также место зарождения данного изображения ищут в Древнем Египте. Схожее изображение женщины обнаружено в минойском искусстве (найдена в Кноссе, относится к 1500-1450 г. до н. э.).

Самые древние горгонейоны в древнегреческом искусстве были обнаружены при раскопках Тиринфа и относятся к 700 г. до н. э. Со временем они всё чаще и чаще появляются на протокоринфских и прочих объектах. Раннее изображение головы горгоны обнаружено на глиняной метопе храма Аполлона в Термосе (ок. 625 г. до н. э.). В скульптуре она впервые появляется на пендименте храма Афины в Кекире (ок. 590 г. до н. э.).

Как правило, подобные горгонейоны (архаический тип) представляли собой абсолютно симметричное изображение c крупными свирепыми глазами, широким приплюснутым носом c раздувающимися ноздрями. Рот горгоны обычно замер в жутком оскале, демонстрирующем глотку и страшные зубы. Вместо волос лицо обрамлено вьющимися змеями. «Магический» эффект слежения создается тем, что зрачки горгоны располагаются строго в середине глазных яблок, отчего создаётся завораживающий зрителя эффект «следящего взгляда». Выдвинуто предположение, что подобный тип мог развиться из изображений морды льва с клыками и гривой шерсти.

Историки отмечают в чернофигурной ранней аттической вазописи родство горгонейонов с изображением оргиастического бога Диониса, который единственный из всех олимпийцев изображался в анфас. Порой Медуза «бородата», отчего становится трудноотличимой от самого Диониса (на самом деле подчас это не борода, а потоки крови, льющиеся из отсечённой шеи).

В более позднем искусстве, начиная с V в. до н. э., с приходом периода классики и вытеснением прекрасными олимпийскими богами прежних безобразных хтонических божеств голова Горгоны превращается в застывшее в агонии, но отличающееся чудесной красотой женское лицо, причем обычные волосы даже могли вытеснять традиционных змей. Все резкие пугающие черты лица-маски исчезают. Иллюстрацией тенденции ликвидации ужасного является случившаяся тогда же замена горгонейона на аттических монетах изображением богини Афины в профиль.

Распространение

В античности 
В античные времена изображения Медузы были распространены: их можно увидеть на монетах, бокалах для вина, хлебных формах, одежде, предметах обихода, оружии, инструментах, украшениях, монетах, фасадах зданий и проч. Эта традиция встречается у древних греков, римлян, а также этрусков.

Было принято украшать горгонейоном различные предметы интерьера — мозаичный пол перед входом, дверной молоток и прочее, чтобы отпугнуть входящее зло. Горгона изображалась на акротерии, у этрусков — на антефиксе при входе в храм.

Доспехи с горгонейоном:
 эгида Афины, она же эгида Зевса
 щит Агамемнона (по «Илиаде»)
 доспех Александра Македонского в знаменитой помпейской мозаике

В Причерноморье (на территории РФ и Украины) основные находки с горгонейоном — монеты и изредка украшения, как в античных греческих поселениях, так и в скифских курганах (в основном торевтика).

Христианские амулеты 
Иконография головы Горгоны — характерная черта популярных византийских и древнерусских «амулетов-змеевиков».

Появившись в русской культуре в XI—XII вв., змеевики продолжают бытовать вплоть до XV—XVI вв. На лицевой стороне находилось изображение какого-либо христианского сюжета, например, Богородицы, Михаила-архангела, Бориса и Глеба, проч., и греческая надпись-молитва, а на оборотной стороне, прилегавшей к груди владельца и невидимой для окружающих, господствовали два восходящих к античности сюжета: отрубленная голова горгоны Медузы со змеями, вырастающими из неё, и змееногая прародительница скифов, также окружённая змеями. Самый знаменитый из древнерусских змеевиков — «Черниговская гривна Владимира Мономаха». Эти артефакты являются свидетельством сохранения языческих традиций в Киевской Руси даже после крещения.

Новое Время 
Голова Медузы в период классицизма и ампира, воскресившего античные мотивы, стала традиционным декоративным элементом, сопутствующим военной арматуре в украшении зданий и оград. К примеру, она является очень часто встречающимся мотивом в чугунном и кованном декоре Санкт-Петербурга, красуясь, в частности, на ограде 1-го Инженерного моста и решётке Летнего сада со стороны Мойки. Горгонейон можно встретить как в архитектуре этой эпохи, так и в отделке мебели и холодного оружия, например, на эфесах шпаг.

В XX веке на основе горгонейона была разработана эмблема дома Версаче.

См. также 
 Горгона Медуза
 Талисман
 Апотропическая магия
 Змеевик (медальон)

Ссылки 
 Монеты-горгонейоны. Галерея
 The Story of Medusa on Ancient Coins

Литература 
 Levezow: Über die Entwicklung des Gorgonenideals in der Poesie und bildenden Kunst der Alten. Berlin, 1833
 Otto Hans Besig, Hans Besig. Gorgo und Gorgoneion in der archaischen griechischen Kunst
 J.Floren. Studien zur Typologie des Gorgoneion, Munster, 1977
 Русяева М. В. Горгонейоны на произведениях торевтики из скифских курганов // Боспор Киммерийский: Понт и варварский мир в период античности и средневековья. Керчь. 2002. С. 212—218
 P.Bastien. Egide, gorogoneion et buste imperial dans le monnayage romain.//NumAntCl9, 1980, p.247-283.
 M.Halm-Tisserant. Le gorgoneion, embleme d’Athena
 David A. Pendlebury. The Egyptianizing Origin of the Greek Gorgoneion
 Т. В. Николаева, А. И. Чернецов, Древнерусские амулеты змеевики. М., 1991.

Примечания 

Орнамент
Скульптура Древней Греции
Талисманы
Горгона Медуза